Маскатин има више значења:
 Округ Маскатин (Ајова)
 Маскатин (Ајова)